Бенгальское письмо () — двадцать второй блок стандарта Юникод. Содержит символы бенгальского письма для записи следующих языков: бенгальского, ассамского, бишнуприя-манипури, дапхла, гаро, фалам, кхаси, мизо, мунда, нага, риан и сантали.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Бенгальское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+098x
| title="U+0980: BENGALI ANJI" | ঀ
| title="U+0981: BENGALI SIGN CANDRABINDU" | ঁ
| title="U+0982: BENGALI SIGN ANUSVARA" | ং
| title="U+0983: BENGALI SIGN VISARGA" | ঃ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0985: BENGALI LETTER A" | অ
| title="U+0986: BENGALI LETTER AA" | আ
| title="U+0987: BENGALI LETTER I" | ই
| title="U+0988: BENGALI LETTER II" | ঈ
| title="U+0989: BENGALI LETTER U" | উ
| title="U+098A: BENGALI LETTER UU" | ঊ
| title="U+098B: BENGALI LETTER VOCALIC R" | ঋ
| title="U+098C: BENGALI LETTER VOCALIC L" | ঌ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+098F: BENGALI LETTER E" | এ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+099x
| title="U+0990: BENGALI LETTER AI" | ঐ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0993: BENGALI LETTER O" | ও
| title="U+0994: BENGALI LETTER AU" | ঔ
| title="U+0995: BENGALI LETTER KA" | ক
| title="U+0996: BENGALI LETTER KHA" | খ
| title="U+0997: BENGALI LETTER GA" | গ
| title="U+0998: BENGALI LETTER GHA" | ঘ
| title="U+0999: BENGALI LETTER NGA" | ঙ
| title="U+099A: BENGALI LETTER CA" | চ
| title="U+099B: BENGALI LETTER CHA" | ছ
| title="U+099C: BENGALI LETTER JA" | জ
| title="U+099D: BENGALI LETTER JHA" | ঝ
| title="U+099E: BENGALI LETTER NYA" | ঞ
| title="U+099F: BENGALI LETTER TTA" | ট
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+09Ax
| title="U+09A0: BENGALI LETTER TTHA" | ঠ
| title="U+09A1: BENGALI LETTER DDA" | ড
| title="U+09A2: BENGALI LETTER DDHA" | ঢ
| title="U+09A3: BENGALI LETTER NNA" | ণ
| title="U+09A4: BENGALI LETTER TA" | ত
| title="U+09A5: BENGALI LETTER THA" | থ
| title="U+09A6: BENGALI LETTER DA" | দ
| title="U+09A7: BENGALI LETTER DHA" | ধ
| title="U+09A8: BENGALI LETTER NA" | ন
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+09AA: BENGALI LETTER PA" | প
| title="U+09AB: BENGALI LETTER PHA" | ফ
| title="U+09AC: BENGALI LETTER BA" | ব
| title="U+09AD: BENGALI LETTER BHA" | ভ
| title="U+09AE: BENGALI LETTER MA" | ম
| title="U+09AF: BENGALI LETTER YA" | য
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+09Bx
| title="U+09B0: BENGALI LETTER RA" | র
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+09B2: BENGALI LETTER LA" | ল
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+09B6: BENGALI LETTER SHA" | শ
| title="U+09B7: BENGALI LETTER SSA" | ষ
| title="U+09B8: BENGALI LETTER SA" | স
| title="U+09B9: BENGALI LETTER HA" | হ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+09BC: BENGALI SIGN NUKTA" | ়
| title="U+09BD: BENGALI SIGN AVAGRAHA" | ঽ
| title="U+09BE: BENGALI VOWEL SIGN AA" | া
| title="U+09BF: BENGALI VOWEL SIGN I" | ি
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+09Cx
| title="U+09C0: BENGALI VOWEL SIGN II" | ী
| title="U+09C1: BENGALI VOWEL SIGN U" | ু
| title="U+09C2: BENGALI VOWEL SIGN UU" | ূ
| title="U+09C3: BENGALI VOWEL SIGN VOCALIC R" | ৃ
| title="U+09C4: BENGALI VOWEL SIGN VOCALIC RR" | ৄ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+09C7: BENGALI VOWEL SIGN E" | ে
| title="U+09C8: BENGALI VOWEL SIGN AI" | ৈ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+09CB: BENGALI VOWEL SIGN O" | ো
| title="U+09CC: BENGALI VOWEL SIGN AU" | ৌ
| title="U+09CD: BENGALI SIGN VIRAMA" | ্
| title="U+09CE: BENGALI LETTER KHANDA TA" | ৎ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+09Dx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+09D7: BENGALI AU LENGTH MARK" | ৗ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+09DC: BENGALI LETTER RRA" | ড়
| title="U+09DD: BENGALI LETTER RHA" | ঢ়
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+09DF: BENGALI LETTER YYA" | য়
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+09Ex
| title="U+09E0: BENGALI LETTER VOCALIC RR" | ৠ
| title="U+09E1: BENGALI LETTER VOCALIC LL" | ৡ
| title="U+09E2: BENGALI VOWEL SIGN VOCALIC L" | ৢ
| title="U+09E3: BENGALI VOWEL SIGN VOCALIC LL" | ৣ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+09E6: BENGALI DIGIT ZERO" | ০
| title="U+09E7: BENGALI DIGIT ONE" | ১
| title="U+09E8: BENGALI DIGIT TWO" | ২
| title="U+09E9: BENGALI DIGIT THREE" | ৩
| title="U+09EA: BENGALI DIGIT FOUR" | ৪
| title="U+09EB: BENGALI DIGIT FIVE" | ৫
| title="U+09EC: BENGALI DIGIT SIX" | ৬
| title="U+09ED: BENGALI DIGIT SEVEN" | ৭
| title="U+09EE: BENGALI DIGIT EIGHT" | ৮
| title="U+09EF: BENGALI DIGIT NINE" | ৯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+09Fx
| title="U+09F0: BENGALI LETTER RA WITH MIDDLE DIAGONAL" | ৰ
| title="U+09F1: BENGALI LETTER RA WITH LOWER DIAGONAL" | ৱ
| title="U+09F2: BENGALI RUPEE MARK" | ৲
| title="U+09F3: BENGALI RUPEE SIGN" | ৳
| title="U+09F4: BENGALI CURRENCY NUMERATOR ONE" | ৴
| title="U+09F5: BENGALI CURRENCY NUMERATOR TWO" | ৵
| title="U+09F6: BENGALI CURRENCY NUMERATOR THREE" | ৶
| title="U+09F7: BENGALI CURRENCY NUMERATOR FOUR" | ৷
| title="U+09F8: BENGALI CURRENCY NUMERATOR ONE LESS THAN THE DENOMINATOR" | ৸
| title="U+09F9: BENGALI CURRENCY DENOMINATOR SIXTEEN" | ৹
| title="U+09FA: BENGALI ISSHAR" | ৺
| title="U+09FB: BENGALI GANDA MARK" | ৻
| title="U+09FC: BENGALI LETTER VEDIC ANUSVARA" | ৼ
| title="U+09FD: BENGALI ABBREVIATION SIGN" | ৽
| title="U+09FE: BENGALI SANDHI MARK" | ৾
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов

Примечания